Embrassyr är en öppning i ett bröstvärn eller mur, vanligen avsmalnande inåt, avsedd för artilleri eller gevär.

Källor
Känsö – Vårdprogram, Fortifikationsverket 2007, sidan 169
Befästningskonst